Gmina Cedar (hrabstwo Benton)
 Gmina Cedar (hrabstwo Black Hawk)
 Gmina Cedar (hrabstwo Calhoun)
 Gmina Cedar (hrabstwo Cherokee)
 Gmina Cedar (hrabstwo Floyd)